Volžskij rajon  può riferirsi a:

 Volžskij rajon, rajon della Repubblica dei Mari
 Volžskij rajon, rajon dell'Oblast' di Samara

Pagine correlate 

 Volžskij